

Locaties in de Verenigde Staten
Horseshoe Bend (Arizona) - een hoefijzervormige meander van de rivier de Colorado
Horseshoe Bend (Arkansas) - een plaats (city) in Arkansas
Horseshoe Bend (Idaho) - een plaats (city) in Idaho
Horseshoe Bend National Military Park- een Nationaal Militair Park in Alabama

Locatie in Engeland
Horseshoe Bend (Shirehampton) - een beschermd landschap op de noordoever van de Lower Avon